Béni-Snassen, ou Aït Iznasen peut se référer à :
 le Béni Snassen, un ensemble montagneux du nord-est du Maroc ;
 les Béni-Snassen, une confédération tribale du nord-est du Maroc, établie au niveau du massif éponyme.